La B League 2005-2006 è stata la quinta edizione del campionato bengalese di calcio.

Il campionato era formato da dieci squadre e il Mohammedan SC vinse il titolo.

Prima fase

Gruppo 1

Le prime tre passano alla seconda fase.

Gruppo 2

Le prime tre squadre passano alla seconda fase.

Seconda fase

Le prime quattro squadre passano alle semifinali.

Semifinali
 2-1 
 0-1

Finale
 0-2 
 vinse il titolo.

Collegamenti esterni

Campionato bengalese di calcio